Caracas steht für:

 Caracas, Hauptstadt von Venezuela
 Caracas (Film), österreichischer Film von Michael Schottenberg (1989)
 Caracas, eine Liebe, venezolanisch-mexikanischer Film von Lorenzo Vigas (2015)
 (11083) Caracas, Asteroid